Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1995 odbyły się między 8 a 16 kwietnia 1995 w kanadyjskim Brandon, w Keystone Centre.

Tytuł mistrzów świata ponownie obronili Kanadyjczycy (Kerry Burtnyk), którzy w finale pokonali Szkotów (Gordon Muirhead) 4:2. W tym roku powrócono do rozgrywania małego finału, gdzie Niemcy (Andreas Kapp) pokonali 6:5 Amerykanów (Tim Somerville).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
:Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1995
1995 w curlingu
1995 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Brandon (Kanada)